Andrej Kravčuk – regista e sceneggiatore russo
 Andrij Kravčuk – calciatore ucraino
 Igor' Kravčuk – ex hockeista su ghiaccio russo
 Konstantin Kravčuk – tennista russo
 Leonid Kravčuk – politico ucraino
 Serhij Kravčuk – ex schermidore sovietico